Borskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Borskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Schiewenau, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Borskoje (Samara), Dorf in der Oblast Samara